La tana – film del 1969 diretto da Carlos Saura
 La tana – cortometraggio d'animazione del 2020
 La tana – film del 2022 diretto da Beatrice Baldacci
 La tana – racconto scritto da Franz Kafka

Pagine correlate

Tana
La tana del lupo